Abdoul Aziz Kaboré – calciatore burkinabé
 Charles Kaboré – calciatore burkinabé
 Gaston Kaboré – regista cinematografico burkinabé
 Issa Kaboré – calciatore burkinabé
 Mohamed Kaboré – ex calciatore burkinabé
 Roch Marc Christian Kaboré – politico burkinabè